La Poupée est le titre :
 d'une sculpture de Hans Bellmer
 d'un épisode de la saison 5 de la série X-Files : Aux frontières du réel
 d'un opéra d'Edmond Audran
 d'un film sorti en 1919
 d'un film de Jacques Baratier sorti en 1962
 d'un film de Wojciech Has sorti en 1968
 d'une pièce de théâtre de Jacques Audiberti éditée en 1969
 d'un album de Chantal Goya.
 d'un single de Christophe Maé.

Homonymie de titre